Spezi může být:
 Spezi (nápoj) – německý kolový nápoj
 Spezialradmesse (SPEZI) – německý veletrh netradičních jízdních kol a velomobilů

Zkratky